Maï-Maï, ou parfois Mayi-Mayi, est un terme général décrivant des groupes armés pro-gouvernementaux actifs au cours de la Deuxième guerre du Congo en République démocratique du Congo orientale;
 Maï-Maï, mouvement insurrectionnel en République démocratique du Congo en 1967 et 1968, emmené par Pierre Mulele
 Mouvement Maï-Maï, parti politique de la République démocratique du Congo.
 Patriotes Résistants Maï-Maï (PRM ou PAREMA), parti politique de la République démocratique du Congo.
 la rébellion des Maji-Maji est un mouvement insurrectionnel intervenu en 1905-1907 au Tanganyika (actuelle Tanzanie) contre l'occupant allemand.